Gebel Taḥûna är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Gebel Taḥûna är  meter över havet.

Terrängen runt Gebel Taḥûna är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Gebel Taḥûna. Runt Gebel Taḥûna är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Gebel Taḥûna är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre